Лубя́нка — топоним, происходящий от слова «луб» — широко используемого в прошлом материала (гибкой коры, из которой делали лыко, кровлю, мочало и др.).

 Большая Лубянка — улица в Москве
 Малая Лубянка — улица в Москве
 Лубянская площадь — площадь в Москве
 Лубянка — станция метро в Москве
 Здание органов госбезопасности на Лубянке
 Лубянская тюрьма, или Лубянская внутренняя тюрьма КГБ — внутри здания современного ФСБ на Лубянке. Закрыта в 1960-е годы
 Лубянка — метоним, нередко используемый в неофициальной публицистической и разговорной речи для собирательного обозначения органов государственной безопасности СССР и РФ, в частности, КГБ СССР и ФСБ. Происходит от местонахождения здания госбезопасности на Лубянской площади (Лубянке) в Москве.
 Лубянка — одно из древних наименований в средневековом Новгороде (см. Лубяница), по которому названы московское топонимы, после того как Иван III приказал новгородцам, выселенным в Москву после падения республики, селиться в этом месте.

Населённые пункты

Беларусь 
 Лубянка — деревня в Кормянском районе Гомельской области.
 Лубянка — деревня в Свислочском районе Гродненской области.
 Лубянка — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Лубянка — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Лубянка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Лубянка — село в Хвастовичском районе Калужской области.
 Лубянка — деревня в Медвенском районе Курской области.
 Лубянки — село в  Дмитровском районе Орловской области.
 Лубянка — деревня в Усольском районе Пермского края.
 Лубянка — село в Михайловском районе Приморского края.
 Лубянка — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Лубянка — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Лубянка — посёлок в Новолялинском городском округе Свердловской области.
 Лубянка — деревня в Ефремовском районе Тульской области.

Украина 
Днепропетровская область
 Лубянка — село, Синельниковский район
Киевская область
 Лубянка — село, Бородянский район
 Лубянка — село, Васильковский район
 Лубянка — село, Полесский район, ликвидировано в 1999 году
 Лубянка — село, Ракитнянский район
Луганская область
 Лубянка — село, Белокуракинский район
Николаевская область
 Лубянка — село, Веселиновский район
Тернопольская область
 Высшие Лубянки — село, Збаражский район
 Низшие Лубянки — село, Збаражский район

Гидронимы 
 Лубянка — река в Белоруссии, левый приток Волки.
 Лубянка — река в Татарстане и Удмуртии, левый приток реки Вятка.
 Лубянка — река в Польше.
 Лубянка — река в Рязанской области, приток реки Жраки.
 Лубянка — река в Москве, приток Мочи.
 Лубянка — река в Белоруссии и на Украине, правый приток Немыльни.
 Лубянка — река в Минской области Белоруссии, левый приток Сермежки.
 Лубянка — река в Калужской области, приток Шани.
 Лубянка — река в Черниговской области, приток Стративы.
 Лубянка — река в Черниговской области, приток Немыльни.